

Guerra
Buffalo Soldiers - soprannome del 10º Reggimento di cavalleria dell'esercito statunitense durante le guerre indiane
Buffalo soldiers - soprannome della 92ª divisione di fanteria dell'esercito statunitense

Cinema
Buffalo Soldiers – film del 2001

Televisione
Buffalo Soldiers – film per la televisione statunitense del 1979
Buffalo Soldiers – film per la televisione statunitense del 1997

Musica 
Buffalo Soldier, singolo di Bob Marley del 1983